Luigi Omodei puede referirse a las siguientes personas:

Luigi Omodei (1607-1685): cardenal italiano de la Iglesia católica.
Luigi Omodei (1657-1706): cardenal presbítero de Santa Maria in Portico. Sobrino del cardenal italiano Luigi Omodei.